Епи́скоп Анто́ний (ум. 1336) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, Ярославский и Белоезерский.

Канонизирован в лике святителей, память — 28 июля/10 августа и 23 мая/5 июня в Соборе Ростово-Ярославских святых.

Хиротонисан во епископа в октябре 1328 году. Хиротонию совершили митрополит Киевским и всея Руси Феогност, епископ Галицкий Феодор и епископ Рязанский Григорий.

Скончался в 1336 году. Погребён в Ростовском Успенском соборе.

Время местной канонизации неизвестны. Местная канонизация святителя Антония праздновалась 28 июля, а в 1964 году его имя включено в Собор Ростово-Ярославских святых.

Примечания

Ссылки 
 
 

Епископы Русской православной церкви
Умершие в 1336 году
Похороненные в Ростовском Успенском соборе
Главы Ростовской епархии
Персоналии по алфавиту